Putai kan avse:

 Budai  – helgonliknande gestalt inom kinesisk och japansk buddhism
 Po Toi – ö i Hongkong